Абсолюционный талер () — талерная медаль 1595 года, выпущенная по поводу отпущения грехов папой Климентом VIII французскому королю Генриху IV, символизирующая примирение короля с католической церковью. На аверсе медали помещено изображение папы, на реверсе — французского короля.

Примечания

Литература 
 
 

Талерные медали
Талер
Монеты периода Реформации